Тихри (водохранилище)
 Тихри (княжество)
 Тихри — затопленный город в Индии, переселён в Нью-Тихри
схожие
 Нью-Тихри — город в штате Уттаракханд
 Тихри-Гархвал — округ в штате Уттаракханд